Guyonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Guyonnet (1877–1955), Schweizer Architekt 
 Alain Guyonnet (* 1949), Schweizer Jazzmusiker und Komponist
 Jacques Guyonnet (1933–2018), Schweizer Musiker, Komponist und Schriftsteller
 Philippe Guyonnet, französischer Orgelbauer
 Pierre Guyonnet (* um 1923), Schweizer Jazzmusiker